Michail Jefimowitsch Litwak (russisch Михаил Ефимович Литвак; * 20. Juni 1938 in Rostow am Don; † 10. September 2020 ebenda) war ein russischer Psychotherapeut, Psychologe und Autor zahlreicher Bücher über praktische Psychologie.

Biografie 

Litwaks erstes Buch war Психологическое айкидо („Psychologisches Aikido“, 1992). Danach entwickelte er die Methoden der psychoanalytischen Therapie. Sie wurden später bekannt als Психологическое айкидо („Psychologisches Aikido“), Сценарное перепрограммирование („Szenarische Umprogrammierung“), Целенаправленное моделирование эмоций („Gezielte Modellierung der Emotionen“), Интелектуальный транс („Intelligent trans“), Психосмехотерапия („Psycho-Lachtherapie“), Интелектуальная нирвана („Geistiges Nirwana“), Моделирование эмоций („Modellierung der Emotionen“), Коррекция и прогноз судьбы („Korrektur und Vorhersage des Schicksals“). Seine Bücher haben weltweite Bekanntheit erreicht.

Bibliografie 
 Психологическое айкидо. ISBN 978-5-222-19824-7; 2012.
 Принцип сперматозоида. ISBN 978-5-222-19408-9; 2012.
 Как узнать и изменить свою судьбу. ISBN 978-5-222-19687-8; 2012.
 Не нойте! ISBN 978-5-222-19407-2; 2012.
 Неврозы. ISBN 978-5-222-19283-2; 2012.
 Религия и прикладная философия. Врозь или вместе. Размышления верующего атеиста. ISBN 978-5-222-19804-9; 2012.
 Психологические гамбиты и комбинации. ISBN 978-5-222-13956-1; 2008.
 Командовать или подчиняться? ISBN 978-5-222-18868-2; 2012.
 Как найти хорошего работника и хорошую работу? ISBN 978-5-222-17126-4; 2010.
 Из Ада в Рай. ISBN 978-5-222-13740-6; 2008.
 Секс в семье и на работе. ISBN 978-5-222-19030-2; 2012.
 Похождения Вечного Принца. ISBN 978-5-222-20115-2; 2012.
 Психологический вампиризм. Анатомия конфликта. ISBN 5-222-00129-6; 2000 г.

Weblinks 
 Radiosendung, Michail Litwak
 "DAILY" Zeitschrift, Michail Litwak
 Litwaks offizielle Webseite
 Litwaks Bücher
 "Russische Zeitung", Interview mit M. Litwak
 Litwaks Biografie

Einzelnachweise  

Psychologe
Psychotherapeut
Sachbuchautor (Pädagogik und Psychologie)
Person (Rostow am Don)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1938
Gestorben 2020
Mann